Dave Willis (nascido em 1° de maio de 1970) é um dublador, roteirista e produtor empregado pela Adult Swim. Willis é bem conhecido pelo seu trabalho em Aqua Teen, Squidbillies e Your Pretty Face Is Going to Hell todos sob produção da Williams Street.

Filmografia

Dubladores dos Estados Unidos
Alunos da Universidade de Wake Forest
Atores dos Estados Unidos
Produtores de cinema dos Estados Unidos